Karel August Šlesvicko-Holštýnsko-Gottorfský (26. listopadu 1706, Gottorf – 31. května 1727, Petrohrad) byl šlesvicko-holštýnsko-gottorfský princ z Oldenburské dynastie a protestantský biskup v Lübecku.

Původ 
Narodil se z manželství lübeckého biskupa Kristiána Augusta z Oldenburské dynastie s Albertinou Frederikou von Baden-Durlach. Byl druhým narozeným potomkem z tohoto svazku a nejstarším synem. Starší sestra Žofie (1705–1764) se stala jeptiškou, mladší Anna se provdala za Viléma Sasko-Altenburského a Janě Alžbětě se z manželství s anhaltsko-zerbstským knížetem Kristiánem Augustem narodila pozdější ruská carevna Kateřina Veliká. Bratr Adolf I. Fridrich usedl v roce 1751 na švédský trůn, mladší Fridrich August podědil lübecké biskupství a stal se prvním oldenburským vévodou a nejmladší Jiří Ludvík se stal otcem prvního oldenburského velkovévody Petra I.

Život 
Po otcově smrti se v roce 1726 Karel stal dalším biskupem v Lübecku a zasnoubil se s dcerou ruského cara Petra Velikého, Alžbětou I. Petrovnou. K sňatku ale nikdy nedošlo, protože musel být odložen pro nemoc carevny Kateřiny I. Dne 31. května 1727 podlehl Karel neštovicím a zemřel tak 13 dní po carevně Kateřině I. Alžběta I. Petrovna se nikdy nevdala a v roce 1741 se stala ruskou carevnou.

Vývod z předků

Reference

Literatura 
 Ernst-Günther Prühs: Geschichte der Stadt Eutin. Struve's Verlag, 1994,

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1706
Úmrtí v roce 1727
Holstein-Gottorp
Muži
Narození 26. listopadu
Úmrtí 31. května